Il singolare femminile del torneo di tennis Morocco Tennis Tour - Casablanca 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Viktorija Kan che ha battuto in finale Ol'ga Savčuk 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jovana Jakšić (quarti di finale)
 Ol'ga Savčuk (finale)
 Paula Kania (quarti di finale)
 Valerija Solov'ëva (secondo turno)

 Alberta Brianti (primo turno)
 Viktorija Kan (Campionessa)
 Anne Schaefer (secondo turno)
 Giulia Gatto-Monticone (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2013